Lo UK Seniors Championship 2022 è il secondo evento del World Seniors Tour della stagione 2021-2022 di snooker, e la 4ª edizione di questo torneo, che si disputerà dal 4 al 7 gennaio 2022, presso la Bonus Arena di Kingston upon Hull, in Inghilterra.

Il torneo è stato vinto da Peter Lines, il quale ha battuto in finale David Lilley per 4-1. L'inglese si è aggiudicato così il suo primo UK Seniors Championship in carriera e il suo secondo titolo del World Seniors Tour, il primo dal World Seniors Championship 2017, in carriera.

L'ultimo vincitore del torneo era stato Michael Judge, nel 2019, il quale è stato eliminato agli ottavi di finale da Peter Lines.

Durante il corso del torneo sono stati realizzati due century breaks, tre in meno della precedente edizione.

Partecipanti 

Nota bene: nella sezione "precedenti partecipazioni", le date in grassetto indicano che il giocatore ha vinto quella edizione del torneo.

Tabellone

Century breaks 
Durante il corso del torneo sono stati realizzati due century breaks.

Note

Voci correlate 
 UK Seniors Championship

2022
Competizioni sportive a Kingston upon Hull
Snooker nel 2022